Großwig steht für:
 Großwig (Bad Schmiedeberg), Ortsteil der Stadt Bad Schmiedeberg, Landkreis Wittenberg, Sachsen-Anhalt
 Großwig (Dreiheide), Ort in der Gemeinde Dreiheide, Landkreis Nordsachsen, Sachsen